Парламентские выборы в Зимбабве прошли 30 июля 2018 года.

Результаты

Палата собрания Зимбабве

Сенат Зимбабве

Примечания 

Зимбабве
Выборы в Зимбабве
События 30 июля
Июль 2018 года
2018 год в Зимбабве